KompetensMässan är ett forum och evenemang för kompetensutveckling som arrangeras årligen i Stockholm. Det som utmärker KompetensMässan är att deltagarna själva plockar ihop sitt seminarieprogram och väljer fritt mellan ämnen som ledarskap, kommunikation, personlig utveckling och affärsutveckling.

Externa länkar
KompetensMässan.se

Evenemang